Le tournoi de Canberra est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1962 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Lesley Turner.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lorraine Plummer et Margaret Smith.

En double mixte, la paire Margaret Smith et Geoff Pollard enlève le titre.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Canberra

dames 1962
Canberra
Canberra
Sport en septembre 1962
Sport en octobre 1962